La llamada Reina Quilama era la mujer de la que se enamoró el rey Don Rodrigo. Era hija del Conde Don Julián, se llamaba Florinda, pero entre los musulmanes era conocida como la Caba, que significa prostituta. Se dice que el espíritu del interior de la cueva que lleva su mismo nombre es el suyo.

Leyenda 

Esta leyenda se sitúa en la decadencia del reino visigodo a principios del siglo VIII. Tras varios sucesos, los visigodos invasores de España, acabaron convirtiéndose en aliados, conquistaron el territorio y se establecieron en la península ibérica, imponiendo así sus leyes e impidiendo que Rodrigo pudiera ocupar el título de rey. Finalmente Rodrigo fue coronado rey en el año 710.
El rey Don Rodrigo se había enamorado de la hija del Conde Julián llamada Florinda y había huido con ella. El Conde Julián, intentando recuperar a su hija, condujo a los musulmanes a la expansión hasta la batalla de Guadalete, donde se supone que murió el Rey Rodrigo. Sin embargo hay datos que confirman la huida de éste hacia el norte, recogiendo el famoso Tesoro de los Visigodos y escondiéndose en la Sierra de Quilamas.
Don Rodrigo se refugió en el castillo en Valero con su amada y con el tesoro visigótico y mandó construir unos pasadizos subterráneos con diversas salidas a lo largo de toda la sierra por si debían huir en caso de ataque. Pero esto no le sirvió de nada a Don Rodrigo, pues por orden de El Conde Don Julián, lo mataron en su Castillo y por ello tuvo lugar la batalla de Segoyuela en el año 713.
Rodrigo ocultó en una cueva de la zona a su amada con el Tesoro. Ella moriría esperándole, mientras él huía al pueblo de Viseu en Portugal donde finalmente moriría en el año 714.

La leyenda cuenta que hay enterradas dos palomas de oro procedentes del tesoro de Don Rodrigo y que su mora amada las custodia. La leyenda dice que en las noches claras cercanas a San Juan del fondo de la cueva se oyen ruidos y lamentos procedentes del espíritu de la princesa mora que llora por su amado.

Véase también 
Don Rodrigo
Don Julián

Referencias 

Leyendas de España
Reinado de Rodrigo
España en 711